Лекшур — название населённых пунктов:

Россия 
 Лекшур — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Лекшур — село в Сюмсинском районе Удмуртии.